Hayesville kan syfta på:

 Hayesville, Iowa
 Hayesville, North Carolina
 Hayesville, Ohio